Vītols ist der Familienname folgender Personen:
 Jānis Alfrēds Vītols (1911–1993), lettischer Radrennfahrer.
 Jāzeps Vītols (1863–1948), lettischer Komponist
 Voldemārs Vītols (1911–1980), lettischer Hindernis- und Langstreckenläufer